pompa (maszyna hydrauliczna)
 pompy wyporowe:
 pompa tłokowa
 pompa wielotłoczkowa
 pompa hydrauliczna
 pompa zębata
 pompa łopatkowa
 pompa skrzydełkowa
 pompa membranowa
 pompa Rootsa
 pompa krzywkowa
 pompa śrubowa
 pompa puszkowa
 pompa perystaltyczna
 pompy próżniowe:
 pompa jonowa
 pompa molekularna
 pompa dyfuzyjna
 pompa zeolitowa
 pompa turbomolekularna
 kriopompa
 pompy wirowe:
 pompa helikoidalna
 pompa odśrodkowa
 pompa wirowa krętna
 pompa wirowa krążeniowa
 pompa śmigłowa
 pompa diagonalna
 turbopompa
 pompa inżektorowa
 pompka wodna
pompy pożarnicze:
 autopompa
 motopompa

pompy samochodowe:
 pompa hamulcowa
 pompa sekcyjna
 pompa rozdzielaczowa

pompy medyczne
 pompa infuzyjna
 pompa insulinowa

pompy biologiczne:
 pompa sodowo-potasowa 
 pompa protonowa

inne pompy:
 pompa zęzowa
 pompa kawitacyjna
 pompa cieplna

Zobacz też 
 pompka
 Pompa (gwiazdozbiór)